terra-roxense – abitanti di Terra Roxa (Paraná)
terra-roxense – abitanti di Terra Roxa (San Paolo)